La tunica è un soprabito femminile simile al cappotto di lana, ma, al contrario di quest'ultimo, completamente chiuso. È così chiamata per la sua somiglianza all'omonimo abito religioso.

Voci correlate
 Cappotto a tunica maschile (Frock coat)
 Soprabito
 Cappotto (abbigliamento)
 Tunica (religione)

Tuniche